Plovanija je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 232 stanovnika te 79 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 248 stanovnika

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji